Wiesa ist der Name folgender Orte:

 Wiesa (Kamenz), Ortsteil der Stadt Kamenz, Sachsen
 Wiesa (Kodersdorf), Ortsteil der Gemeinde Kodersdorf, Sachsen
 Wiesa (Thermalbad Wiesenbad), Ortsteil der Gemeinde Thermalbad Wiesenbad, Sachsen
 Wieża (Gryfów Śląski), Ortsteil der polnischen Gemeinde Gryfów Śląski